Нижче наведено список найбільших авіакомпаній Європи за загальною кількістю перевезених регулярних і чартерних пасажирів (в мільйонах).

Примітки
 Включаючи Lufthansa (вкл. Lufthansa Regional (вкл. Lufthansa CityLine та Air Dolomiti)), Eurowings, Swiss International Air Lines (вкл. Swiss Global Air Lines та Edelweiss Air) та Austrian Airlines).
 Включаючи British Airways (вкл. BA CityFlyer та OpenSkies), IBERIA (вкл. Iberia Express), British Midland International (2011 Q4-2012 Q4), Vueling Airlines (Q3 2013), Aer Lingus та Aer Lingus Regional (Q4 2015). 
 Включаючи Air France ( вкл. HOP! та Transavia France) та KLM (вкл. KLM cityhopper, та Transavia).
 Включаючи EasyJet Switzerland. 
 Включаючи Anadolu Jet.
 Включаючи Belair та Niki.
 Включаючи Scandinavian Airlines, Blue1 та Widerøe.
 Включаючи Alitalia CityLiner.
 Включаючи Donavia, Rossiya Airlines, SAT Airlines, Vladivostok Air та  Orenair.
 Включаючи Wizz Air Ukraine та Wizz Air Serbia.
 Включаючи Portugália Airlines.
 Включаючи LOT Charters.
 Включаючи Air Italy.
 Включаючи Глобус.
 Включаючи Icelandair та Air Iceland.
 Включаючи Olympic Air. Aegean Airlines has airline base in Larnaca International Airport
 Включаючи UTair-Express, UTair-Ukraine, Катекавіа, Turuhan Airlines та Vostok Airlines.
 Включаючи Loganair (вкл. Suckling Airways).
 Включаючи Arkefly, Corsair International, Jetairfly, Thomson Airways, TUIfly та TUIfly Nordic.
 Включаючи Thomas Cook Airlines, Thomas Cook Airlines Belgium та Condor Airlines.
 Включаючи Moldavian Airlines.
 Включаючи Travel Service (Hungary), Travel Service (Slovakia) та Travel Service Polska.

Примітки

Див. також
Список авіакомпаній Європи
Список найбільших авіакомпаній світу

Авіакомпанії Європи